«Ребята по соседству» (, дословно — «Парни с района») — американская районная драма 1991 года, снятая режиссёром Джоном Синглтоном; номинант на премию «Оскар». Главные роли исполнили Кьюба Гудинг мл., Айс Кьюб, Лоренс Фишберн, Анджела Бассетт, Мета Кинг, Ниа Лонг и Моррис Честнат. Премьера фильма состоялась 12 июля 1991 года в США.

Фильм показывает жизнь в криминальном районе Южный Централ () Лос-Анджелеса в Калифорнии — сейчас этот район называется просто Юг (). Картина была снята и выпущена незадолго до Лос-Анджелесских Бунтов 1992 года, но не смогла предотвратить эти события.

Фильм стал успешным и собрал в кинопрокате США 57,5 млн долларов — в 9 раз больше, чем было затрачено на создание фильма. В 2002 году фильм был внесён в Национальный реестр фильмов США как представляющий культурную ценность.

Картина была номинирована на «Оскар» в двух категориях — «Лучший режиссёр» и «Лучший оригинальный сценарий». Синглтон наград не завоевал, но стал самым молодым режиссёром и первым чернокожим, выдвинутым на соискание Оскара в номинации «Лучший режиссёр».

Лоренс Фишберн получил премию «NAACP Image Awards» (Национальная Ассоциация Содействия Прогрессу Цветного Населения США) в категории «Лучший актёр» за роль Фуриоса Стайлса, отца Тре.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю трёх друзей: двух братьев — Рики и Дарина и их приятеля Тре. Они живут в одном из чёрных кварталов Лос-Анджелеса, который сильно криминализирован и опасен. Рики увлекается спортом и надеется за счёт этого выбиться в люди. Его же брат Дарин поддаётся искушению улицы и связывается с наркотиками и криминалом.

Наставляет ребят отец Тре — Джейсон, он раньше воевал во Вьетнаме и пытается научить ребят оставаться людьми в тяжёлых ситуациях. Джейсон объясняет ребятам, что надо подальше держаться от наркотиков и банд, так как это приводит в первую очередь к уничтожению самих же бедных афроамериканцев.

Рики погибает, по случайности попав в перестрелку, через две недели гибнет и Дарин, косвенно виновный в смерти своего брата. Тре хочет отомстить за друга, но вспоминает уроки своего отца и отказывается от этой затеи. Фильм заканчивается пожеланием «Сохраняйте мир».

В ролях 
 Лоренс Фишберн — Джейсон Стайлс «Разъярённый»
 Кьюба Гудинг мл. — Тре Стайлс
 Айс Кьюб — Дарин Бэкер «Пончик»
 Моррис Честнат — Рики Бэкер
 Ниа Лонг — Брэнди
 Анджела Бассетт — Рева Деверо
 Тайра Феррелл — Бренда Бэкер
 Мета Кинг — Шалика
 Худхэйл Аль-Амир
 Уитман Майо

Другие названия 
 Парни Южного централа
 Парни из соседнего двора
 Ребята с улицы

Примечания

Ссылки

Русскоязычные 
 Рецензии на фильм
 «Ребята по соседству» на сайте Фильм. Ру
 Информация о фильме

Другие 
 
 

Фильмы США 1991 года
Фильмы-драмы США
Национальный реестр фильмов
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке